|}

Gelöschte Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Kerken

Weblinks 

Kerken
!